Mischen oder Mischungsverhältnis steht für:
 Mischen (Spielkarten), Verfahren zur Randomisierung von Spielkarten
 Mischen (Verfahrenstechnik), eine der vier Hauptprozessgruppen der mechanischen Verfahrenstechnik
 Mischer (Elektronik), Erzeugen von Summen- und Differenzfrequenz in elektronischen Mischstufen
 Farbmischung, Zusammenführen von Farben oder Farbmitteln
 Vermengen von chemischen Reinstoffen zu einem Gemisch
Anteil des Wasserdampfes in der atmosphärischen Luft: Luftfeuchtigkeit#Mischungsverhältnis
 zufälliges Vermengen von Elementen oder Objekten, siehe Randomisierung 
 das Versetzen von Mauerwerk, siehe Mauerwerksverband
 Verschlüsselung von Klartext durch zufällige Vertauschung, siehe Verschlüsselung 
 Verfahren zum Zusammenstellen von Formationen und Spielpaarungen im Pétanque, siehe Mêlée (Pétanque)

Mixen (englisch für „mischen“) steht für:
 Abmischung, Mixen von Tonaufnahmen im Rahmen der Audio- oder Musikproduktion
 Herstellung von Cocktails mithilfe eines Cocktail-Shakers

Siehe auch:
 Abmischung (in Ton-, Bild-, Lichttechnik)
 Liste von Küchengeräten #Mischen
 Mischer/Mixer (Begriffsklärung)
 Mischverfahren (Begriffsklärung)
 Vermischung (Begriffsklärung)
 Gemisch